Bruguera ist der Familienname folgender Personen:

 Joan Llimona i Bruguera (1860–1926), katalanischer Maler
 Josep Llimona i Brugera (1863–1934), katalanischer Bildhauer, Bruder von Joan Llimona i Bruguera
 Sergi Bruguera (* 1971), spanischer Tennisspieler
 Tania Bruguera (* 1968), kubanische Künstlerin

Bruguera ist der Name des folgenden Unternehmens:
 Editorial Bruguera, ehemaliger spanischer Comic-Verlag